Název Rejkovice mají dvě sídla:
 Rejkovice (Louňovice pod Blaníkem), část obce Louňovice pod Blaníkem v okrese Benešov
 Rejkovice (Jince), část obce Jince v okrese Příbram